Принев 
Фамилия 
Принёв, Михаил Николаевич

Топоним
Принев — село в Знаурском районе Южной Осетии /  Карельском муниципалитете Грузии